Томаш Вернер ( рођен 3. јуна, 1986. у Писеку) је чешки клизач у уметничком клизању. Он је потоструки чешки национални првак, а од 2008. године и европски шампион. 

Године 2007, постао је први чешки клизач који је освојио медаљу на европском првенству после 15 година. Године 2008, постаје први Чех који осваја златну медаљу на европском првенству после Петр Барне и његове победе за Чехословачку 1992. године. Вернеров старији брат, Мирослав Вернер, такође је клизач који се такмичио у јуниорској конкуренцији.

Такмичарски резултати 

 WD = Withdrew - Одустао

Спољашње везе 

 Званични сајт

Рођени 1986.
Чешки клизачи (уметничко клизање)
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2006.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2010.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2014.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.